Dit artikel beschrijft de prestaties van de Duitse voetbalclub FC Bayern München in het seizoen 1975/76, waarin de club voor de tweede keer op rij de Europacup I wist te veroveren.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten

Uitrustingen
Sportmerk / Hoofdsponsor: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Bundesliga

Eindstand

 Kampioen Borussia Mönchengladbach en titelverdidiger Bayern München plaatsten zich voor de Europacup I 1976/77
 Bekerwinnaar Hamburger SV plaatste zich voor de Europacup II 1976/77
 De nummers 4, 5, 6 en 7 van de competitie, 1.FC Köln, Eintracht Braunschweig, FC Schalke 04 en 1.FC Kaiserslautern (ook de bekerfinalist), namen deel in de UEFA Cup 1976/77
 Hannover 96, Kickers Offenbach en Bayer 05 Uerdingen degradeerden naar de 2. Bundesliga
 De kampioenen, Tennis Borussia Berlin (Nord) en 1. FC Saarbrücken (Süd), en Borussia Dortmund (na beslissingswedstrijden tegen 1. FC Nürnberg, 1-0, 3-2) promoveerden uit de 2. Bundesliga

Statistieken 
De spelers met de meeste wedstrijden zijn in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

Individuele prijzen

Afbeeldingen

Externe links
 Officiële site

1975
Duitse voetbalclub 1975/76